Великоднє привітання або Пасхальне привітання (також Христосування) — звичай, поширений серед православних, давньосхідних та інших християн, вітати один одного в перший день Великодня, а також протягом Світлої седмиці й до самого вознесіння радісним вигуком «Христос воскрес!» і відповідати «Воістину воскрес!», сполученим з триразовим поцілунком.

Дане вітання багаторазово повторюється за Великоднім богослужінням, а сама традиція сягає своїм корінням ще до апостольських часів. Привітання словами «Христос воскрес!» висловлює радість, аналогічну радості апостолів, які дізналися про воскресіння Христове (пор. , , , , ). У богослужбовій практиці інших християнських Церков також існують подібні вітання, але вони не використовуються поза богослужінням.

За традицією під час зустрічі двох людей першу частину привітання повинен говорити молодший (за віком або відповідно до церковної ієрархії), а відповідати йому старший. Наприклад, зазвичай при зустрічі мирянина зі священником перший каже: «Христос воскрес! (Благослови, батюшка/чесний отче)», а інший відповідає: «Воістину воскрес! (Бог благословить)».

Здавна існує також традиція складання списків перекладу цього привітання іншими мовами, як ознаки християнської єдності всіх мов і культур.

Мови Європи

мови Азії

Океанія

Африка

Америка

Креольські мови та піджини

Штучні мови

Примітки

Посилання 
 Пасхальное приветствие на разных языках 
 Христосование  // Российский Этнографический Музей 
 

Великодні свята